Flor de Mayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Flor de Mayo, La Trinitaria, 
 Flor de Mayo, Sinaloa, Guasave, 
 Flor de Mayo, Amatenango de la Frontera, 
 Flor de Mayo, Tuxtla Gutiérrez, 
 Flor de Mayo, Chicomuselo, 
 Flor de Mayo, Huixtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar